Csór-réti víztározó är en reservoar i Ungern.   Den ligger i provinsen Heves, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Budapest. Csór-réti víztározó ligger  meter över havet. Den högsta punkten i närheten är Csór-hegy,  meter över havet,  km nordost om Csór-réti víztározó. I omgivningarna runt Csór-réti víztározó växer i huvudsak lövfällande lövskog.

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Heves (provins)